20th Century (; двадцатое столетие, 20 век) — период времени с 1 января 1901 года по 31 декабря 2000 года. Также может означать:

 «20th Century Boy» — песня из репертуара британской рок-группы «T. Rex»
 «20th Century Boys» (; «Дети двадцатого века») — японская научно-фантастическая манга Наоки Урасавы
 «20th Century Fox» («Двадцатый век Фокс») — американская кинокомпания
 «20th Century Masters» («Мастера двадцатого века») — сборник лучших хитов американской группы «Boyz II Men»
«20th Century Pictures» — американская кинокомпания, существовавшая до слияния с Fox Film Corporation, в результате которого образовалась кинокомпания «20th Century Fox».

См. также 
 XX век до н. э.
 XX век (значения)
 «Двадцатый век (фильм)»